

Personnalités 
 Alfred Edward Housman (parfois orthographié Houseman) (1859-1936), philologue et poète britannique.
 John Houseman (1902-1988), acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain.
 Jonathan Houseman Davis (1971-), chanteur américain.
 René Houseman (1953-2018), joueur de football argentin.

Personnage 
 Jim Houseman, personnage de jeu vidéo dans la série Metal Gear.

Voir aussi 
 
 

Patronyme anglais